The Drugs Don't Work — пісня гурту The Verve, випущена окремим синглом у 1997 році. Четвертий трек на альбомі Urban Hymns.

Видання
 CD 1 
The Drugs Don't Work (Radio Edit)
Three Steps
The Drugs Don't Work (Demo)

 CD 2 
The Drugs Don't Work
Bitter Sweet Symphony (James Lavelle Remix)
The Crab
Stamped

 Касета 
The Drugs Don't Work (Radio Edit)
Three Steps

 Платівка 7" 
The Drugs Don't Work (Radio Edit)
The Drugs Don't Work (Demo)

 Платівка 12" 
The Drugs Don't Work (Radio Edit)
Three Steps
The Drugs Don't Work (Demo)
The Crab

 Promo CD HUTCDP 88
The Drugs Don't Work (Radio Edit)

Посилання 
 

Сингли 1997
Пісні The Verve